Cuchumuela (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Cuchumuela (plaats), een plaats in deze gemeente